Springhill ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Springhill (Nova Scotia)
 Springhill (Ontario), nicht eingetragene Gemeinde in Champlain, Ontario

in Nordirland:
 Springhill (Moneymore), Haus und Stand in Moneymore, County Londonderry
 Springhill (Vorort), Vorort von Bangor, County Down

in Schottland:
 Springhill (Port Glasgow), Gebiet der Stadt Port Glasgow

in den Vereinigten Staaten:
 Springhill (Alabama)
 Springhill (Arkansas)
 Springhill (Florida)
 Springhill (Kentucky)
 Springhill (Louisiana)
 Springhill (Maryland)
 Springhill (Mississippi)
 Springhill (Missouri)
 Springhill (Montana), im Gallatin County
 Springhill (Oklahoma)

Springhill steht für:
 Springhill (Serie), Fernsehserie von Granada Television

Siehe auch:
 Springhill Township
 Spring Hill